Мансилья () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.

Персоналии 
 Мансилья, Брайан (род. 1997) — аргентинский футболист.
 Мансилья, Эктор (род. 1980) — чилийский футболист, нападающий клуба «Дорадос де Синалоа» и сборной Чили.
 Карбонеро Мансилья, Карлос Марио (род. 1990) — колумбийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Рома».

Топонимы 
 Мансилья-де-ла-Сьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.
 Мансилья-де-лас-Мулас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Мансилья-Майор — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.